Боген — многозначный термин:

Известные носители 
 Боген, Александр (1916—2010) — израильский художник.
 Боген, Альберт (1882—1961) — австро-венгерский и венгерский фехтовальщик, призёр Олимпийских игр.

Составные фамилии 
 Боген-Богати, Эрна (1906—2002) — венгерская фехтовальщица.

Топоним 
 Боген — город в Германии, в земле Бавария.
 Боген — село в Кызылординской области Казахстана.
 Боген (Бугунь) — село в Туркестанской области Казахстана.

Гидроним 
 Боген (Бугунь) — река в Южно-Казахстанской области Казахстана.
 Боген (Бугуньское водохранилище) — водохранилище в Южно-Казахстанской области Казахстана.